Personal trainer

Localidades

Trainer (Pensilvânia)

Outros
Cartas Trainer

Desambiguação